«Пуса́н Ай Парк» () — южнокорейский футбольный клуб из города Пусан. Образован в 1983 году. Цвета клуба — красно-серо-белые. В настоящий момент выступает во второй по значимости футбольной лиге Южной Кореи.

Названия 

 1983—1984 — «Дэу» (Daewoo, 대우)
 1984—1995 — «Дэу Ройялс» (Daewoo Royals, 대우 로열스)
 1995—2000 — «Пусан Дэу Ройялс» (Busan Daewoo Royals, 부산 대우 로열스)
 2000—2005 — «Пусан Ай Конс» (Busan I’Cons, 부산 아이콘즈)
 2005 —  — «Пусан Ай Парк» (Busan I’Park, 부산 아이파크)

Достижения 
 Чемпион Южной Кореи (4): 1984, 1987, 1991, 1997
 Обладатель Кубка Южной Кореи: 2004
 Победитель Азиатского Кубка чемпионов: 1985/86
 Победитель Афро-Азиатского клубного чемпионата: 1986

Тренеры 

  Франк Энгель (1990)
  Берталан Бичкеи (1991)
  Чон Хэ Вон (1994)
  Драгослав Шекуларац (1996)
  Ким О Гон (2000—2002)
  Пак Кён Хун (2002; )
  Ян Портерфилд (2002—2006)
  Андре Эгли (2006—2007)
  Пак Сон Хва (2007)
  Хван Сон Хон (2007—2010)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Республики Корея